Křižanovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Křižanovice (ort i Tjeckien, Pardubice), Okres Chrudim, 
 Křižanovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar